Faurer ist der Familienname folgender Personen:

 Lincoln D. Faurer  (1928–2014), US-amerikanischer Luftwaffenoffizier und Direktor der NSA 
 Louis Faurer (1916–2001), US-amerikanischer Fotograf